Otilio es un nombre propio. Algunas personas notables con dicho nombre son:

Otilio Ulate Blanco (1891–1973), Presidente de Costa Rica de 1949 a 1953
Otilio Galíndez, (1935–2009), músico venezolano
Otilio Olguín (nacido 1931), nadador mexicano
Otilio Alba Polo (1915–1941), político español
Otilio Montaño Sánchez (1887–1917), general zapatista durante la Revolución mexicana

Personajes de ficción 

 El ayudante de Pepe Gotera en la serie de historietas Pepe Gotera y Otilio

Véase también

Escuela Preparatoria Tlalpan II "Otilio Montaño", escuela preparatoria en San Miguel Topilejo, en la delegación Tlalpan, Ciudad de México
Pepe Gotera y Otilio, personajes de historieta de España
Ottiglio